|-
| (20801) 2000 SC179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20802) 2000 SR179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20803) 2000 SK188||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 20804 Еттер (Etter)||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20805) 2000 SC220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20806) 2000 SW220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20807) 2000 SY220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20808) 2000 SR243||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20809 Ешінджоллі (Eshinjolly)||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20810) 2000 SE266||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20811) 2000 ST266||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20812 Шеннонбабб (Shannonbabb)||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20813 Аакашшах (Aakashshah)||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20814 Лораджонс (Laurajones)||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20815) 2000 SZ318||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20816) 2000 SQ319||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20817 Люсяофин (Liuxiaofeng)||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20818 Кармадіраю (Karmadiraju)||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20819) 2000 TX55||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20820) 2000 UZ3||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20821 Баласрідгар (Balasridhar)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20822 Ліньтінніен (Lintingnien)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20823 Лютінчунь (Liutingchun)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20824) 2000 UX9||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20825) 2000 UN11||||26 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20826) 2000 UV13||||21 жовтня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (20827) 2000 UY25||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20828 Ліньчень (Linchen)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20829) 2000 UR27||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20830 Луяцзя (Luyajia)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20831 Чжан'ї (Zhangyi)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20832 Santhikodali||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20833) 2000 US47||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20834 Елліх'юлетт (Allihewlett)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20835 Елісадкок (Eliseadcock)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20836 Мерилітеджа (Marilytedja)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20837 Раманлал (Ramanlal)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20838) 2000 UY53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20839 Бретгаррісон (Bretharrison)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20840 Борісганін (Borishanin)||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20841) 2000 UM69||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20842) 2000 UG75||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20843 Куотзухао (Kuotzuhao)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20844) 2000 UK97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20845) 2000 UY102||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20846 Ліюлінь (Liyulin)||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20847) 2000 UW104||||27 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20848) 2000 UA105||||27 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20849) 2000 VJ1||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20850 Гальяні (Gaglani)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20851 Рамачандран (Ramachandran)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20852 Еллілендстром (Allilandstrom)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20853 Юньсянчу (Yunxiangchu)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20854 Тетруашвілі (Tetruashvily)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20855 Аріфаван (Arifawan)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20856 Гамзабарі (Hamzabari)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20857 Річардромео (Richardromeo)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20858 Цуйжунфин (Cuirongfeng)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20859) 2000 VT31||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20860) 2000 VS34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20861 Леслібех (Lesliebeh)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20862 Дженгодхарт (Jenngoedhart)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20863 Джеймскронк (Jamescronk)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20864) 2000 VF36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20865) 2000 VL36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20866) 2000 VP37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20867) 2000 VT37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20868) 2000 VR39||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20869) 2000 VK45||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20870 Кенінгер (Kaningher)||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20871) 2000 VJ48||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20872) 2000 VV48||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20873 Еванфранк (Evanfrank)||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20874 Макгрегор (MacGregor)||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20875) 2000 VU49||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20876) 2000 VW49||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20877) 2000 VD50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20878 Юветреск (Uwetreske)||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20879 Чен'юсюань (Chengyuhsuan)||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20880 Іїден (Yiyideng)||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20881) 2000 VG57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20882) 2000 VH57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20883 Жерве (Gervais)||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20884) 2000 VA59||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20885) 2000 WD2||||18 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20886) 2000 WE2||||18 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 20887 Ngwaikin||||18 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 20888 Сиюего (Siyueguo)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20889) 2000 WB15||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20890) 2000 WN19||||25 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20891) 2000 WN28||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 20892 Макхілл (MacChnoic)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20893 Розімакклоскі (Rosymccloskey)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20894 Крумейх (Krumeich)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20895) 2000 WU106||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20896 Tiphene||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20897 Deborahdomingue||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20898 Фаунтінгіллс (Fountainhills)||||30 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20899) 2000 XB3||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20900) 2000 XW4||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

20800